Eszközök
 Propeller, légcsavar
 Propeller, hajócsavar
 Propeller, mérőeszköz
Kiadványok
Propeller, internetes újság